Кавамото:

 Кавамото — посёлок в Японии, находящийся в уезде Оти префектуры Симанэ.
 Кавамото, Кихатиро — японский независимый режиссёр-мультипликатор, сценарист и создатель кукол.
 Кавамото, Сабуро (род. 1944) — японский литературный критик и переводчик.
 Кавамото, Тайдзо (1914—1985) — японский футболист.